Västra Buvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Buvattnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,3 ha)
Västra Buvattnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (84,4 ha)

Se även
Buvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn